Identify – singolo di Natalie Imbruglia del 1999
 Identify – album dei Got7 del 2014